Metato ima više značenja:
 Metato, Lucca
 Metato, Pisa